San Paciente puede hacer referencia a:
 San Paciente de Metz, obispo (s. IV), celebrado el 8 de enero;
 San Paciente de Lyon, obispo (c. 480), celebrado el 11 de septiembre.